Mesteren har flere betydninger:

 Mesteren - Jumbobog nr. 388
 Mesteren (film fra 2000) – dansk kortfilm fra 2000 instrueret af Martin Andersen
 Mesteren (film fra 2017) - dansk film fra 2017 instrueret af Charlotte Sieling